

Новотроєвка — село, Абдулинський міський округ, Оренбурзька область
 Новотроєвка — присілок, Гафурійський район, Башкортостан
 Новотроєвка — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан
 Новотроєвка — присілок, Уфимський район, Башкортостан